

События

Римское царство 
 Царь: Нума Помпилий.
 706 (708) — На месте микенского поселения основана колония Спарты Тарент.

Китай 
 6-й год по эре правления луского князя Хуань-гуна.
 В 1 луне Ши (он же Чжоу-гун в 707 году) прибыл в Лу.
 В 4 луне князья Лу и Цзи провели съезд в Чэн.
 В 8 луне, в день жэнь-у в Лу провели парад войск.
 В 9 луне, в день дин-мао жена луского Хуань-гуна родила сына, которого прозвали Тун («Одинаковый»), так как он родился в один день с отцом. Это единственное упоминание в «Чуньцю» о рождении кого-либо.
 Зимой цзиский князь прибыл в Лу для аудиенции.
 Цюйвоский правитель У-гун убил князя Цзинь Сяо-цзы, заманив его к себе. Чжоуское войско Го-чжуна напало на Цюйво, где укрылся У-гун, и поставило у власти в Цзинь Миня, младшего брата Ай-хоу (Цзинь-хоу, эра правления 706—679).
 Шаньжуны прошли через Янь и напали на княжество Ци, дойдя до предместий столицы, Ци попросило помощи у Чжэн.
 чжэнский наследник Ху оказал помощь Ци. Циский гун решил женить его, но Ху, несмотря на совет Цзи-чжуна, отказался от брака (в «Цзо чжуань» об отказе наследника Ху от женитьбы рассказано под 712 годом при поездке его в Чэнь).
 Князь Чу вторгся в Суй, но Суй остановило наступление. Суйский правитель заявил, что не совершил никаких преступлений. Чуский князь заявил, что принадлежит к варварам мань и и, и попросил дом вана даровать ему титул. Суйское посольство с этой просьбой отправилось к двору Чжоу, но получило отказ.

См. также

Примечания